Добрый Путь — название населённых пунктов:

Россия 
 Добрый Путь — посёлок в Хотынецком районе Орловской области.
 Добрый Путь — посёлок в Первомайском районе Тамбовской области.

Украина 
 Добрый Путь — историческая местность на территории Голосеевского района города Киева.